Westratia striata  — ископаемый вид перепончатокрылых наездников рода Westratia из семейства Praeaulacidae. Один из древнейших представителей паразитических перепончатокрылых. Обнаружен в меловых ископаемых отпечатках (Байса, верховья р.Витим, в 45 км выше с. Романовка, Бурятия, Россия, меловой период, зазинская свита, аптский ярус, около 120 млн лет).

Описание 
Мелкие перепончатокрылые наездники. Длина тела около 3,3 мм. Длина переднего крыла 2,6 мм. Усики у вершины утолщённые. Переднее крыло с основанием жилки RS удалённом от птеростигмы. Базальная ячейка заднего крыла замкнутая. Бёдра тонкие Среднеспинка ребристая, основание ячейки 1-mcu широкое. Брюшко широкое, мешковидное.
Вид Westratia striata был впервые описан по отпечаткам в 1990 году советским и российским палеоэнтомологом Александром Павловичем Расницыным (ПИН РАН, Москва). Включён в состав отдельного рода .

Примечания

Литература

Ссылки 
 paleobiodb.org: †family Praeaulacidae Rasnitsyn 1972 (wasp) 

Praeaulacidae
Фоссилии, описанные в 1990 году
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений России
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным